Bagre-sapo é o nome vulgar dos seguintes peixes:
 De um modo geral, aos peixes do género Zungaro
 Asterophysus batrachus Kner, 1858
 Auchenipterus nigripinnis (Boulenger, 1895)
 Batrachoglanis acanthochiroides (Güntert, 1942)
 Lophiosilurus alexandri Steindachner, 1876
 Porichthys porosissimus (Cuvier, 1829)
 Pseudopimelodus bufonius (non Valenciennes, 1840)
 Pseudopimelodus raninus, (Valenciennes 1840)
 Pseudopimelodus roosevelti Borodin, 1927
 Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)
 Rhamdia sapo (Valenciennes, 1836)

Desambiguações de espécies